Chatfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chatfield Township (Minnesota)
 Chatfield Township (North Dakota)
 Chatfield Township (Ohio)